

Теркі — місто, штат Північна Кароліна
 Теркі — місто, штат Техас